WORM steht für:

 WORM (write once, read many), Begriff aus der Informationstechnik
 WORM (Rotterdam), Multimedia-Zentrum in Rotterdam, Niederlande

Worm ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Worm (1945–2007), österreichischer Journalist
 Amdi Worm (1722–1791), dänischer Orgelbauer und Organist
 Dieter-Gerhardt Worm (* 1930), deutscher Komponist und Dirigent 
 Erich Worm (1887–1953), deutscher Kunstturner
 Erik Worm (1900–1962), dänischer Tennisspieler
 Fritz Worm (1863–1931), deutscher Lehrer und Heimatdichter
 Hardy Worm (1896–1973), deutscher Journalist und Verleger
 Heinz Worm (1912–1994), Direktor vom Druckkombinat Berlin
 Heinz-Lothar Worm (* 1947), deutscher Autor
 Henry Worm (* 1963), deutscher Politiker (CDU)
 Manfred Worm (1940–2013), deutscher Jurist
 Margitta Worm (* 1964), deutsche Dermatologin und Hochschullehrerin 
 Nicolai Worm (* 1951), deutscher Ernährungswissenschaftler
 Ole Worm (1588–1654), dänischer Archäologe, siehe Olaus Wormius
 Paul Worm (1893–1946), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
 Pauline Worm (1825–1883), dänische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin

 Ronald Worm (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Rutger Worm (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Siri Worm (* 1992), niederländische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Vorm
 Wurm (Rur), (niederl. Worm), Fluss in der Region Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Abkürzung